BiH:
 Ostrožac (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Ostrožac na Uni, naselje u općini Cazin
 Ostrožac (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica